Jméno a příjmení Karel Novotný má více nositelů:

 Karel Novotný (auditor) (* 1933) – český auditor, hlavní autor projektů účetnictví pro zemědělství
 Karel Novotný (fotbalista) (* 1974) – český fotbalový brankář
 Karel Novotný (fotbalista Bohemians - český fotbalista 30. let 20. století
 Karel Novotný (historik) (1932–2017) – český historik
 Karel Novotný (hokejový funkcionář) – český meziválečný hokejový funkcionář, první předseda klubu Bílí Tygři Liberec 
 Karel Novotný (lední hokejista) – československý lední hokejista, útočník klubu Dukla Jihlava v 80. letech 20. století
 Karel Novotný (letec) (1911–1944) – český pilot RAF, účastník bitvy o Británii
 Karel Novotný (politik) (1882–1951) – český a československý politik, poslanec za lidovce

Česká příjmení